Kungen och jag syfta på:

 Kungen och jag (musikal) – en Broadway-musikal från 1951 originaltitel The King and I
 Kungen och jag (film) – en film från 1956 regisserad av Walter Lang originaltitel The King and I
 Kungen och jag (film, 1999) – en tecknad film från 1999 regisserad av Richard Rich originaltitel The King and I